Бурбано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурбано, Роберт (род. 1988) — колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Леон».
 Хуан Карлос Бурбано — эквадорский футболист, выступавший на позиции полузащитника за национальную сборную Эквадора и целый ряд клубов.
 Бурбано, Эрнан (род. 1995) — эквадорский футболист, вингер клуба «Эмелек».